A Vang Csin jelentései lehetnek:

Sportolók 
 Vang Csin (王瑾, 1960), kínai íjász
 Vang Csin (王瑾, 1972), kínai cselgáncsozó
 Vang Csin (王金, 1997), kínai síelő

Egyéb személyek 
 Vang Csin (王縉, 700–781), Tang-kori politikus
 Vang Csin (王锦, 1980), kínai filmproducer